

Astronomia 
 10470 Bartczak – asteroide della fascia principale

Persone 
 Franciszek Bartczak – politico polacco
 Grzegorz Bartczak – ex calciatore polacco, difensore
 Jolanta Bartczak – atleta polacca